Соревнование в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 на дистанции 5 км у мужчин прошли 13 июля.

Результаты 
Гонка началась в 8:00.

Примечания 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019